Склад збірної Німеччини на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше...Німеччина
Німеччина 2000